Bonaventure bezeichnet unter anderem:

 einen Ort in Québec, siehe Bonaventure (Québec)
 eine Regionalgemeinde in Quebec, siehe Bonaventure (regionale Grafschaftsgemeinde)
 eine Vogelschutzinsel in Québec, siehe Île Bonaventure
 mehrere englische Kriegsschiffe:
 ein Kriegsschiff von 1489, siehe Bonaventure (1489)
 ein auch als Edward Bonaventure bekanntes Schiff von 1551, siehe Bonaventure (1551)
 eine Galeone von 1567, siehe Bonaventure (1567)
 eine Fregatte von 1650, siehe Bonaventure (1650)
 mehrere Kriegsschiffe des Vereinigten Königreiches, siehe HMS Bonaventure
 einen Flugzeugträger der kanadischen Marine, siehe HMCS Bonaventure (CVL 22)
 ein berühmtes Hotel in Downtown Los Angeles, siehe Westin Bonaventure Hotel
 eine U-Bahn-Station in Montreal, siehe Bonaventure (Metro Montreal)

Bonaventure ist ein Namensteil folgender Personen:
 Bonaventure Dutreux-Boch (1775–1829), ehemaliger Bürgermeister der Stadt Luxemburg
 Bonaventure Giffard, 1703–1734 Erzbischof von Westminster
 Bonaventure Kalou (* 1978), ivorischer Fußballspieler
 Charles Bonaventure de Longueval, Comte de Bucquoy (1571–1621), Feldherr im Heiligen Römischen Reich
 Bonaventure des Périers († 1543), französischer Schriftsteller
 Charles-Bonaventure-François Theuret (1822–1901), französischer Geistlicher, Bischof von Monaco von 1878 bis 1901

Bonaventure ist der Familienname folgender Personen:
 Ysaline Bonaventure (* 1994), belgische Tennisspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonaventure (Florida), im Brevard County
 Bonaventure (Georgia), im Chatham County – nicht mehr existent
 Bonaventure (Maryland), im Anne Arundel County
 St. Bonaventure, New York

Siehe auch:
 Bonaventura (Begriffsklärung)